Zonen en minnaars, een boek van D.H. Lawrence uit 1913
Sons and Lovers (film), een Britse film uit 1960 van Jack Cardiff, verfilming van bovengenoemd boek